Гречани:
 Гречани — мікрорайон міста Хмельницького
 Гречани — станція Південно-Західної залізниці